Slaget vid Arras är namnet på ett flertal slag som utkämpats nära staden Arras i Artois, Frankrike

 Slaget vid Arras (1640) - drabbning mellan franska och kejserliga trupper under trettioåriga kriget.
 Slaget vid Arras (1654) - drabbning mellan franska och spanska trupper.
 Slaget vid Arras (1914) - drabbning under kapplöpningen till havet.
 Slaget vid Arras (1917) - brittisk offensiv under första världskriget.
 Slaget vid Arras (1918) - del av hundradagarsoffensiven.
 Slaget vid Arras (1940) - stridsvagnsslag under slaget om Frankrike.